Edward Strzelecki (1917-1984) – polski dziennikarz sportowy
 Edward Strzelecki (1894-1967) – polski ekonomista, profesor SGPiS, wiceprezydent Warszawy 1945-1950, wiceprzewodniczący Stołecznej Rady Narodowej 1950-1952